El Príncipe Jorge Antonio de Liechtenstein (en alemán: Georg Antonius Constantin Maria von und zu Liechtenstein; Grabs, 20 de abril de 1999) es el tercer hijo del príncipe heredero Luis de Liechtenstein y de su esposa, la princesa Sofía de Baviera, duquesa en Baviera. Ocupa la tercera posición en la sucesión al trono de Liechtenstein, solo por detrás de su padre y su hermano mayor. Tiene el tratamiento protocolario de Su Alteza Serenísima.

Biografía

Nacimiento 
El Príncipe Jorge Antonio de Liechtenstein nació el 20 de abril de 1999 en Grabs, Suiza, siendo el tercer hijo del príncipe heredero Luis de Liechtenstein y de la princesa Sofía de Baviera.

Bautismo 
El príncipe Jorge Antonio de Liechtenstein fue bautizado el 13 de mayo de 1999. El príncipe Jorge Antonio tiene un solo padrino de bautismo, su tío paterno, el príncipe Constantino de Liechtenstein.

Hermanos 
El príncipe Jorge Antonio tiene dos hermanos y una hermana:
 Príncipe José Venceslao (24 de mayo de 1995)
 Princesa María Carolina (17 de octubre de 1996)
 Príncipe Nicolás Sebastián (6 de diciembre de 2000)

Príncipe de Liechtenstein 
Desde su nacimiento, Jorge Antonio lleva el título de príncipe de Liechtenstein y conde de Rietberg. Es tercero en la línea sucesoria del trono de su país, precedido por su padre y su hermano mayor. Su padre, que es príncipe regente de Liechtenstein desde el 15 de agosto de 2004.

Sin embargo, su abuelo, el príncipe Juan Adán II sigue siendo jefe del Estado, y jefe de la Casa de Liechtenstein.

Títulos y tratamientos 
 20 de abril de 1999 – presente: ''Su Alteza Serenísima, el príncipe Jorge Antonio Constantino María de Liechtenstein, Conde de Rietberg.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Familia Principesca de Liechtenstein (en inglés)
 Página de la familia principesca de Liechtenstein (en alemán e inglés)
 Entrevista a la Familia Principesca de Liechtenstein en Viena (en alemán)

Príncipes de Liechtenstein
Liechtensteinianos del siglo XX
Liechtensteinianos del siglo XXI
Católicos de Liechtenstein